Hudak ist der Name folgender Personen:

 Adalbert Hudak (1911–1986), deutscher Politiker (CSU), MdB
 Günther Hudak (1939–1992), deutscher Beamter und Gewerkschafter
 Harald Hudak (* 1957), deutscher Leichtathlet
 Heidi-Elke Hudak (* 1959), deutsche Leichtathletin
 Jen Hudak (* 1986), US-amerikanische Freestyle-Skierin
 Paul Hudak (1952–2015), US-amerikanischer Informatiker

Siehe auch:
 Hudak Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika